Le Parti réformiste peut désigner :
 le Parti réformiste (1820-1910), un ancien parti politique portugais issu du mouvement vintisme ;
 le Parti réformiste, un parti politique serbe ;
 le Parti réformiste, un parti politique du  au Canada-Uni
 le Parti réformiste d'alternative démocratique, un parti politique conservateur au Luxembourg ;
 le Parti réformiste de Syrie, un parti politique syrien basé aux États-Unis ;
 le Parti réformiste du Canada (1987-2000), un ancien parti politique conservateur au Canada ;
 le Parti réformiste estonien, un parti politique estonien de centre-droit ;
 le Parti réformiste social chrétien, un parti politique de la République dominicaine ;
 le Parti réformiste (1975), un parti politique d'Afrique du Sud fondé le  par des dissidents du parti uni mené par Harry Schwarz ;
 le  (ou Partido reformista), un parti politique espagnol républicain (1912-1924).

 Voir aussi
 .